SV Turbine steht für:
 Sportvereinigung Turbine, eine Sportvereinigung in der DDR
 SV Turbine Finkenheerd, Sportverein in Brieskow-Finkenheerd, Brandenburg